Denison Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Denison Township (Illinois)
 Denison Township (Iowa)

in Kanada:
 Denison Township (Ontario)